

Toponymes 
 
 Autelbas, qui est un village de Belgique dont le nom allemand est Nieder-Elter.
 Autelhaut, qui est un village de Belgique dont le nom allemand est Ober-Elter.
 comté d'Autel de la famille d'Huart à l'époque du roi Charles II d'Espagne, dont le centre était le Château d'Autelbas.

Autres 
Le terme ELTER peut faire référence au Réseau mondial de recherche écologique à long terme dont l’acronyme anglais est LTER et dont la déclinaison européenne est eLTER.